Мертир-Тидвил:

 Мертир-Тидвил — город в Уэльсе.
 Мертир-Тидвил — графство в Уэльсе.